APO steht für:
 Außerparlamentarische Opposition
 Abiturprüfungsordnung
 Advanced Planner & Optimizer, Planungssoftware der Firma SAP
 Aktionspotential, Begriff aus der Neurobiologie
 Allgemeine Prüfungsordnung
 APO-IT, Arbeitsprozessorientierte IT-Weiterbildung
 Apochromat, optische Konstruktion zur Reduktion von Farbfehlern
 Army Post Office, Feldpostsystem der US Army, siehe United States Postal Service #Feldpost
 Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung
 Australian Poker Open 2020, eine Pokerturnierserie

Organisationen:
 Abteilungsparteiorganisation, Organisationsstufe innerhalb der SED
 African People’s Organisation, Organisation der Coloureds in Südafrika
 Alpha Phi Omega, Studentenverbindung
 American Society of Appraisers, amerikanischer Gutachterverband
 Asian Productivity Organization, internationale Organisation
 Auckland Philharmonia Orchestra, neuseeländisches Philharmonisches Orchester

Apo steht für:
 Abdullah Öcalan, ehemaliger Vorsitzender der PKK
 Apo (Berg), höchster Berg der Philippinen
 Apo (Negros Oriental), Insel der Philippinen, Provinz Negros Oriental
 Apo (Occidental Mindoro), Insel der Philippinen, Provinz Occidental Mindoro
 Apo-Riff, Korallenriff der Philippinen
 die Vorsilbe Apo- in der Chemie

apo steht für:
 eine griechische Präposition und Präfix, siehe Liste griechischer Präfixe #apo, Liste der Präpositionen im Neugriechischen
 Apalik (auch Ambul; ISO-639-3-Code), Varietät von West Arawe, ozeanische Sprache in der West New Britain Province, Insel Neubritannien, Papua-Neuguinea

Siehe auch:

 Deutsche Apotheker- und Ärztebank, kurz „apoBank“
 Apoo
 Appo
 Abo

Abkürzung